Maciste all'inferno – film di Guido Brignone del 1926
 Maciste all'inferno – film di Riccardo Freda del 1962